Velhagen ist der Familienname folgender Personen:

 August Velhagen (1809–1891), deutscher Verleger
 Karl Velhagen (1897–1990), deutscher Augenarzt und Hochschulprofessor
 Philine Velhagen (* 1972), deutsche Regisseurin